VU kan avse:

VU - En förkortning inom el för VäggUttag

 VU – en term som används inom rödlistning av arter, se sårbar
 VU – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Vanuatu
 .vu – Vanuatus toppdomän
 VU – en mindre del av en styrelse eller kommitté, se verkställande utskott
 VU (musikalbum) – med Velvet Underground,
 VU – danskt politiskt ungdomsförbund, se Venstres Ungdom
 VU – Volume Unit, ett mått inom ljudteknik